Ревуэ́льта (, ) — испанская фамилия.

Известные носители:
 Аррисабалага Ревуэльта, Кепа (род. 1994) — испанский футболист.
 Ревуэльта, Пилар — испанский художник-постановщик.
 Фернандес Ревуэльта, Алина (род. 1956) — кубинская и американская политическая активистка, антикоммунистка; дочь Фиделя Кастро.